Allenby ist der Familienname folgender Personen:
 Dudley Allenby, 2. Viscount Allenby (1903–1984), britischer Politiker und Militär
 Edmund Allenby, 1. Viscount Allenby (1861–1936), britischer Feldmarschall
nach ihm benannte Orte: Grenzübergang vom Westjordanland nach Jordanien (Allenby-Brücke)
 Greg Allenby (* 1956), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Kate Allenby (* 1974), britische Moderne Fünfkämpferin
 Michael Allenby, 3. Viscount Allenby (1931–2014), britischer Politiker und Militär
 Robert Allenby (* 1971), australischer Profigolfer